Нижче наведено список 95 муніципалітетів провінції Тревізо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Тревізо